

А

Б

В

Г

Д 

Дамија
лепа срећна

Ђ

Е

З

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Џ

Ш

Види још 
 Арапска имена

Референце

Спољашње везе 
 Муслиманска мушка имена
 Муслиманска женска имена